Сент Огастин има више значења:
 Сент Огастин
 Сент Огастин (Флорида)
 Сент Огастин (Илиноис)